Nyíregyháza steht für folgende Orte in Ungarn:
 Nyíregyháza, Stadt
 Kleingebiet Nyíregyháza, frühere Verwaltungseinheit
 Kreis Nyíregyháza

Siehe auch:
 Nyíregyháza Spartacus FC